Likoma se poate referi la:

 Likoma, insulă în Lacul Malawi
 Likoma, unitate administrativă în Malawi
 Likoma, oraș în Malawi